Hadad; település Romániában
Hadad; nyugati sémi viharisten